Burkholder ist der Name folgender Personen:

 Celia Kay Burkholder (* 1942), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Celia Kaye
 Donald Burkholder (1927–2013), US-amerikanischer Mathematiker
 John Lawrence Burkholder (1917–2010), mennonitischer Theologe
 J. Peter Burkholder (* 1954), US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 JoAnn M. Burkholder (1986 promoviert), US-amerikanische Biologin
 Paul Rufus Burkholder (* 1906), Mitisolierer von Chloramphenicol
 Sigrid Burkholder (* 1971), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Udo Burkholder, seit 2005 Inspekteur der Bundespolizei
 Walter H. Burkholder (1891–1983), US-amerikanischer Pflanzenpathologe

Siehe auch:
 Burkholder-Ungleichung (auch: Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichung; nach Donald Burkholder), Ungleichung aus der Stochastik